Die Weymuller US Open 2004 fanden vom 12. bis 17. Oktober 2004 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Es fungierte sowohl als Carol Weymuller Open als auch als US Open. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Cassie Jackman, die im Halbfinale gegen Natalie Grainger ausschied. Grainger gewann auch das Finale gegen Linda Elriani mit 6:9, 9:4, 9:6 und 9:4 und sicherte sich so ihren zehnten Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2004/05
2004
2004
Sportveranstaltung in Brooklyn